Краснознамённый Северо-Кавка́зский вое́нный о́круг (СКВО) — общевойсковое оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооружённых сил СССР (в 1918—1991 годах, с перерывами) и в Вооружённых сил Российской Федерации (в 1992—2010 годах). Известны 7 формирований Северо-Кавказского военного округа. В 2010 году преобразован в Южный военный округ.

Штаб — Ростов-на-Дону, проспект Будённовский, дом № 43, (окончательно с 1953 года).

Код номерных знаков транспортных средств Северо-Кавказского военного округа (СКВО), был — 21.

История

Северо-Кавказский ВО (1-го формирования) 
Был учреждён декретом СНК РСФСР 4 мая 1918 года на территории Ставропольской и Черноморской губерний, Дагестанской области, областей казачьих войск: Донского, Кубанского, Терского. В августе 1918 года в округ были включены Астраханская губерния, часть Саратовской и Бакинской губерний. Штаб округа — г. Царицын.

Войска округа активно участвовали в ожесточённых сражениях Гражданской войны. В сентябре того же года упразднён в связи с созданием Южного фронта. Основная масса войск округа была передана в состав 10-й армии.

Северо-Кавказский ВО (2-го формирования) 
Северо-Кавказский ВО (2-го формирования) образован приказом Реввоенсовета Республики от 31 марта 1920 года после оставления ВСЮР Северного Кавказа. Границы округа соответствовали границам Северо-Кавказского военного округа 1-го формирования в октябре 1918 года. Штаб округа — г. Ростов-на-Дону. Через 5 месяцев округ был расформирован в связи с высадкой десанта Русской армии генерала Врангеля в Приазовье и на Кубани в августе 1920 года, а также с значительным ростом вооружённых восстаний против Советской власти. Его войска вошли в состав Кавказского фронта.

Северо-Кавказский ВО (3-го формирования) 
В третий раз Северо-Кавказский военный округ образован 4 мая 1921 года приказом Реввоенсовета Республики. Территория округа охватывал территорию Донской, Кубано-Черноморской областей, Ставропольской и Терской губерний. В состав округа передавались войска Кавказского фронта и 1-я Конная армия. С ноября 1921 года в состав Северо-Кавказского ВО включены территории Кабарды, Горской АССР, Дагестана. В мае 1935 года в СКВО была включена Калмыцкая АССР, в июне 1936 года — Сталинградский край. Управление (штаб) — в Ростове-на-Дону.

Приказом по округу от 27 сентября 1922 года образован 15-й стрелковый корпус.

В 1941 году включал в свой состав южную часть Ростовской области, Краснодарский и Орджоникидзевский (Ставропольский) края, Кабардино-Балкарскую, Дагестанскую, Калмыцкую, Северо-Осетинскую и Чечено-Ингушскую АССР, Карачаевскую и Черкесскую АО, Астраханский округ. В состав округа входили 11 стрелковых дивизий, 2 кавалерийские дивизии, 2 артиллерийских полка, иные части.

С началом Великой Отечественной войны на территории СКВО сформирована 19-я армия, вступившая с первых дней в бой с фашистами. Возглавил армию бывший командующий войсками СКВО генерал-лейтенант И. Конев. Управление округа было эвакуировано в Армавир (находилось там в 1941—1942).

Осенью 1941 года в округе была сформирована 56-я армия, 5 танковых бригад, 15-я и 116-я Донские казачьи дивизии, 10-я, 12-я и 13-я Кубанские казачьи дивизии. Впервые во Второй мировой войне войска фашистской Германии потерпели серьёзное поражение в ноябре 1941 года в боях под Ростовом. В ходе Ростовской наступательной операци 29 ноября был в первый раз освобождён Ростов-на-Дону. В этих боях принимали участие многие части округа.

Северо-Кавказский военный округ стал кузницей военных кадров. Командиров (офицеров) для действующей армии готовили высшие курсы, военные училища в различных городах Северного Кавказа.

С января 1942 года военный округ подчинялся командующему войсками Крымского фронта, с апреля 1942 года — командующему войсками Северо-Кавказского фронта. В августе 1942 года в связи с прорывом немецких войск на Северный Кавказ основная территория округа оказалась оккупирована противником. СКВО был упразднён 28 августа 1942 года, его управление передано в состав управления Закавказского фронта.

Северо-Кавказский ВО (4-го формирования) 
По приказу Народного комиссара обороны СССР от 2 июля 1943 был создан Северо-Кавказский военный округ (4-го формирования). В состав округа вошли Ставропольский край, Краснодарский край, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская и Чечено-Ингушская АССР. В октябре 1943 года в округ были переданы Сталинградская область, северная часть Ростовской области, Калмыцкая АССР. Управление было сформировано за счет части управления Закавказского фронта. Штаб округа — в г. Армавир, с декабря 1943 — в Ростове-на-Дону.

9 июля 1945 года приказом Наркома обороны СССР Северо-Кавказский военный округ был преобразован и разделён на три военных округа — Кубанский (Краснодарский край), Донской (Ростовская, Сталинградская и Астраханская области), Ставропольский (Ставропольский край, Грозненская область, Кабардинская и Северо-Осетинская АССР).

Северо-Кавказский ВО (5-го формирования) 
Согласно директиве Генерального штаба РККА от 4 февраля 1946 был создан Северо-Кавказский военный округ 5-го формирования. Он вновь объединил в своем составе расформированные Донской, Кубанский и Ставропольский военные округа. Территория округа соответствовала территории Северо-Кавказского ВО 4-го формирования в 1945 году, с тем отличием, что Ростовская область вошла в состав округа полностью. В июне 1948 года в состав Закавказского военного округа были переданы Грозненская область и Северо-Осетинская АССР. Управление — в Ростове-на-Дону.

Северо-Кавказский ВО (6-го формирования) 
Директивой Генерального штаба от 22 августа 1949 года Северо-Кавказский ВО разделён на два ВО — Северо-Кавказский ВО (6-го формирования) (управление — в Краснодаре; включил Краснодарский и Ставропольский края, Кабардинскую АССР, Адыгейскую и Черкесскую автономные области) и Донской ВО (управление — в Ростове-на-Дону; включил Ростовскую, Сталинградскую и Астраханскую области).

В сентябре 1949 года из Закавказского военного округа были возвращены Грозненская область и Северо-Осетинская АССР. В январе 1952 года в него же из Донского военного округа передан Степной район Астраханской области. 9 ноября 1953 года Донской ВО был упразднён с включением территории и войск в состав Северо-Кавказского ВО.

Северо-Кавказский ВО (7-го формирования) 
С 1953 года в состав Северо-Кавказского ВО входили Краснодарский и Ставропольский края; Астраханская, Грозненская, Ростовская и Сталинградская области; Дагестанская, Северо-Осетинская и Кабардинская АССР; Адыгейская и Черкесская автономная области. Состав и наименования регионов неоднократно изменялись.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1968 года округ награждён орденом Красного Знамени.
  
В 1989 году СКВО объединял территории Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, Дагестанской, Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой АССР.

После распада СССР Северо-Кавказский военный округ стал приграничным округом, а из-за начала на Северном Кавказе целого ряда  межнациональных конфликтов округ неофициально именовался «воюющим округом». Его войска участвовали в боевых действиях в Чеченской республике, в пресечении грузино-абхазского и осетино-ингушского межнациональных конфликтов.

Состав войск округа в 1980-е гг. 
 управление командующего, штаб округа, 369-й отдельный батальон охраны и обеспечения (Ростов-на-Дону)

Сухопутные войска 

 14-я танковая дивизия (Новочеркасск)
 110-я гвардейская артиллерийская Перекопская ордена Кутузова дивизия (Буйнакск)
 160-я мотострелковая дивизия кадра (Ейск)
 259-я запасная мотострелковая дивизия кадра (Грозный)
 239-я дивизия охраны тыла кадра (Волгоград)
 47-я гвардейская ракетная Запорожско-Одесская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова бригада (Майкоп)
 1-я ракетная бригада (Ейск)
 102-я зенитная ракетная бригада (Орёл-Изумруд)
 179-я зенитная ракетная бригада (Ейск)
 201-я самоходная артиллерийская бригада (Славянск-на-Кубани)
 227-я артиллерийская бригада большой мощности (Славянск-на-Кубани)
 11-я отдельная бригада связи ВГК (Новочеркасск)
 51-я отдельная бригада связи ГКВЮН (Ростов-на-Дону)
 131-я радиотехническая бригада ОсНаз (Ростов-на-Дону)
 128-я отдельная десантно-штурмовая бригада кадра ГКВЮН (Ставрополь)
 121-я инженерно-сапёрная бригада (Каменск-Шахтинский)
 3-я дорожно-комендантская бригада (Ростов-на-Дону)
 75-я бригада материального обеспечения (Новочеркасск)
 21-я бригада химической защиты (г Фролово)
 71-й отдельный полк радиоэлектронной борьбы (Аксай)
 102-й отдельный полк радиоэлектронной борьбы (Моздок)
 106-й отдельный полк связи (Аксай)
 433-й отдельный инженерно-сапёрный батальон (Аксай)
 408-й отдельный понтонно-мостовой батальон (Каменск-Шахтинский)
 545-й отдельный инженерно-дорожный батальон (Аксай)
 121-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (Грозный)
 860-й отдельный огнемётный батальон (ст. Багаевская)
 72-й узел связи (Ростов-на-Дону)
 799-я отдельная рота спецназа ГРУ (Новочеркасск)
Учебные и запасные формирования окружного подчинения
 283-я запасная зенитная артиллерийская бригада (Ейск)
 254-я запасная зенитная артиллерийская бригада
 260-я запасная противотанковая артиллерийская бригада
 1619-й отдельный учебный батальон связи
 236-й отдельный учебный танкоремонтный батальон (Миллерово)
 173-й гвардейский окружной учебный Евпаторийский Краснознамённый центр подготовки младших специалистов (мотострелковых войск) (Грозный)
Ремонтные предприятия, базы хранения имущества и склады окружного подчинения
 50-й авторемонтный завод
 234-й подвижный ремонтный завод
 682-й подвижный ремонтный завод
 186-й ас-Б;
 744-я АБ-В (Новочеркасск)
 2699-й автомобильный склад
 125-я БРЖТ
 91-я база ремонта и хранения средств связи (Кропоткин)
 2013-я база хранения имущества (Майкоп)
 92-й инженерный склад (Георгиевск)
 4770-я база хранения вооружения и техники (Ейск) 
 

12-й армейский корпус 
 Управление корпуса, 411-я отдельная рота охраны и обеспечения (Краснодар)
 9-я мотострелковая Краснодарская Краснознамённая, орденов Кутузова и Красной Звезды дивизия имени Верховного Совета Грузинской ССР (Майкоп), Командир Дорофеев А. А.
 113-я мотострелковая дивизия кадра (Горячий Ключ)
 156-я мотострелковая дивизия кадра (Новороссийск)
 99-я ракетная бригада (Краснодар)
 291-я артиллерийская ордена Суворова бригада (Майкоп), командир Маркарян, Пётр Оганезович.
 214-я инженерно-сапёрная Проскуровская Краснознамённая, орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригада
 бригада материального обеспечения (Краснодар)
 943-й реактивный артиллерийский полк (Майкоп) 
 1128-й противотанковый артиллерийский полк (Майкоп) 
 162-й инженерно-сапёрный полк (Краснодар) 
 573-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион (Майкоп) 
 64-й отдельный батальон связи (Краснодар)
 170-й отдельный радиотехнический батальон ПВО (Краснодар)
 444-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (Краснодар)
 5157-я ремонтно-восстановительная база (Славянск-на-Кубани)

34-й армейский корпус 
 Управление корпуса (Волгоград), командир -, начальник штаба корпуса Мячин Л. С. (1986—1988)
 82-я мотострелковая дивизия (Волгоград)
 197-я мотострелковая дивизия кадра (Урюпинск)
 81-я пушечная артиллерийская Таллинская Краснознамённая, ордена Суворова бригада (Урюпинск)
 бригада материального обеспечения (Волгоград)
 264-й противотанковый артиллерийский полк (Калачев)
 623-й отдельный батальон связи (Волгоград)
 138-й отдельный батальон радиационной и химической разведки (Волгоград)
 4-й отдельный батальон химической защиты (Фролово)
 отдельный инженерно-сапёрный батальон (Волгоград)
 539-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (Волгоград) 
 отдельный радиотехнический батальон ПВО (Волгоград)
 отдельный ремонтно-восстановительный батальон (Урюпинск)
 1616-я ремонтно-восстановительная база (Волгоград)
 794-я отдельная рота спецназа ГРУ

42-й армейский корпус 
 Управление корпуса, 922-я отдельная рота охраны и обеспечения (Владикавказ)
 19-я мотострелковая Воронежско-Шумлинская Краснознамённая, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени дивизия (Владикавказ)
 268-я мотострелковая дивизия кадра (Прохладный)
 485-я пушечная артиллерийская бригада (Владикавказ) 
 551-й отдельный батальон связи (Владикавказ)
 395-й отдельный радиорелейно-кабельный батальон (Владикавказ)
 1919-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (Владикавказ)
 1656-й отдельный радиотехнический батальон ОсНаз (Владикавказ)
 1996-й отдельный радиотехнический батальон ПВО (Владикавказ)
 508-й отдельный батальон радиационной и химической разведки (Владикавказ)
 отдельный инженерно-сапёрный батальон (Владикавказ)
 отдельная вертолётная эскадрилья (Нальчик)
 1542-я ремонтно-восстановительная база (Прохладный)
 5853-я база хранения имущества (Прохладный)
 876-я отдельная рота спецназа ГРУ (Владикавказ)

Войска ПВО и ВВС 
Воздушное прикрытие округа осуществляли соединения 19-й отдельной армии ПВО:
 12-й корпус ПВО (Ростов-на-Дону)
 83-й гвардейский истребительный авиационный полк
 562-й истребительный авиационный полк
 80-я зенитная ракетная бригада
 93-я зенитная ракетная бригада
 1244-й гвардейский зенитный ракетный полк
 879-й зенитный ракетный полк
 7-я радиотехническая бригада
 10-я дивизия ПВО (Астрахань)
 393-й гвардейский истребительный авиационный полк
 54-я зенитная ракетная бригада
 466-й зенитный ракетный полк
 631-й зенитный ракетный полк
 815-й зенитный ракетный полк
 64-й радиотехнический полк
 77-й радиотехнический полк
 93-й радиотехнический полк
Военно-воздушные силы округа были представлены только учебными частями при военных авиационных училищах. Общее количество формирований составляло 10 учебных авиационных полков.

Состав войск округа в 1990-е гг 
Войска округа в связи с обострением межнациональных противоречий претерпели существенные изменения в указанный период. Считавшийся прежде тыловым округ в 1990-е гг. оказался на передовой в указанном противостоянии.

Так, для управления войсками, размещенными в западной части округа «краснодарский» 12-й армейский корпус уже в начале 1990-х гг. развернули в управление 49-й общевойсковой армии. В 1994 г. однако армию переформировали в 67-й армейский корпус, который просуществовал до декабря 2001 г., когда штаб корпуса расформировали. Реальных боевых частей корпус практически не имел, за исключением 19-й и 9-й мотострелковых дивизий, последняя переформирована уже в 1992 г. в 131-ю отдельную мотострелковую бригаду, ставшую одной из основных действующих лиц Первой чеченской войны.

67-й корпус получил в свое подчинение основную часть соединений 12-го армейского корпуса, а также некоторые соединения, выведенные из Восточной Европы. После расформирования корпуса данные части переподчинили вновь сформированной 49-й  общевойсковой армии.

42-й армейский корпус 01.06.1995 г. развернули в 58-ю общевойсковую армию, войска которой выполнили основные боевые задачи в обеих чеченских кампаниях. Первоначально дислоцируясь непосредственно на территории Чеченской республики, . Штаб армии располагался в Ханкале (под Грозным).

В состав армии вошли следующие соединения и части:
 19-я мотострелковая Воронежско-Шумлинская Краснознамённая, орденов Суворова и Трудового Красного Знамени дивизия (Владикавказ):
 136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманьско-Берлинская Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада (Буйнакск);
 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада (Буденновск);
 67-я зенитная ракетная бригада;
 487-й отдельный вертолётный полк боевого управления;
 11-й инженерно-сапёрный полк.

После подписания Хасавюртовского соглашения штаб 58-й общевойсковой армии был перенесён во Владикавказ.

«Волгоградский» 34-й армейский корпус в начале 1990-х гг. развернули в 48-ю общевойсковую армию, штаб которой был расформирован после вывода в Волгоград управления 8-й гвардейской общевойсковой армии, штаб которой при этом «свернули» в штаб 8-го гвардейского армейского корпуса. Управление корпуса было упразднено в 1998 г.

Кроме указанных, и множества других частей, округу подчинялась выведенная в 1993 г. в Волгоград 20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия, также принявшая участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

В декабре 1999 г. на территории округа вновь сформирована 42-я гвардейская мотострелковая Евпаторийская Краснознамённая дивизия.

Из расформируемой Краснознамённой Северо-Западной группы войск в Новороссийск выведена 7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия (горная).

В период Первой и Второй чеченских войн на территории округа кроме того постоянно дислоцировались соединения и части из других военных округов.

Округу также была подчинена дислоцированная в Грузии и Армении Группа российских войск в Закавказье.

На вооружении войск округа и на базах хранения числилось 600 танков, 1940 боевых бронированных машин, 755 артиллерийских установок, 70 боевых вертолетов и другое вооружение.

Состав войск округа в 2000-е гг. 

В 2000-е годы на территории Северо-Кавказского военного округа дислоцировалась 58-я общевойсковая армия, ориентированная на обеспечение безопасности и обороны регионов Северного Кавказа. В состав округа входили:
 19-я мотострелковая дивизия (Владикавказ); 
 20-я гвардейская мотострелковая дивизия (Волгоград);
 42-я гвардейская мотострелковая дивизия (Ханкала);
 33-я отдельная мотострелковая бригада (горная) (Ботлих);
 34-я отдельная мотострелковая бригада (горная) (Карачаево-Черкесия);
 136-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (Буйнакск)
 205-я отдельная мотострелковая бригада (Будённовск);
 56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Камышин);
 1-я гвардейская ракетная бригада (Краснодар);
 60-й учебный ордена Красной Звезды центр боевого применения ракетных войск и артиллерии (полигон «Капустин Яр»);
 артиллерийские бригады и полки и другие соединения и части.

Кроме того, на территории СКВО были дислоцированы:
 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (Новороссийск);
 отдельные вертолётные полки и эскадрильи, зенитные ракетные бригады и полки и другие части центрального и окружного подчинения.

Всего в соединениях и частях округа насчитывалось от 80 до 90 тысяч личного состава.

Состав войск округа на момент расформирования в 2010 году 
В 2010 году на территории округа дислоцировалось управление 58-й общевойсковой армии. В составе округа находились 8-я, 17-я, 18-я, 19-я, 20-я, 136-я, 205-я мотострелковые бригады, 102-я, 4-я, 7-я военные базы (бригадного размера), 33-я и 34-я горные мотострелковые бригады, 56-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 1-я гвардейская ракетная бригада, 67-я зенитная ракетная бригада, 439-я гвардейская реактивная артиллерийская бригада, 291-я артиллерийская бригада, 943-й реактивный артиллерийский полк. 

Кроме того, на территории округа дислоцировалась 10-я и 22-я бригады специального назначения, 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 4-я армия ВВС и ПВО, Черноморский флот и Каспийская флотилия и другие части окружного и центрального подчинений.

Командование войсками СКВО

Командующие войсками СКВО 
 май — июль 1918 — А. Е. Снесарев, военный руководитель
 июль — август 1918 — А. Н. Ковалевский, военный руководитель
 04.08.1918 — 23.09.1918 —   К. Е. Ворошилов, военный руководитель
 апрель — август 1920 — Г. Д. Базилевич
 27.05.1921 — 11.04.1924 —   К. Е. Ворошилов
 май 1924 — февраль 1925 — Н. И. Муралов
 февраль 1925 — ноябрь 1927 — И. П. Уборевич
 ноябрь 1927 — июнь 1931 — И. П. Белов
 июнь 1931 — июнь 1937 — командарм 2 ранга (с 1935) Н. Д. Каширин
 сентябрь 1937 — март 1938 — комкор С. Е. Грибов
 02 апреля 1938 — 11 июня 1940 — командарм 2-го ранга, с июня 1940 генерал-лейтенант В. Я. Качалов
 11 июня — 15 августа 1940 — генерал-лейтенант  М. Г. Ефремов
 15 августа — 18 декабря 1940 — генерал-лейтенант Ф. И. Кузнецов
 18.12.1940 — 14.01.1941 — генерал-лейтенант А.И. Еременко (не вступал в должность)
 13.01.1941 — 26.06.1941 — генерал-лейтенант   И. С. Конев
 22 июня — август 1941 — генерал-лейтенант М. А. Рейтер, временно исполняющий должность
 август — сентябрь 1941— генерал-майор А. А. Гречкин, временно исполняющий должность
 04.09.1941 — 18.10.1941 — генерал-лейтенант Ф. Н. Ремезов
 18.10.1941 — 14.02.1942 — генерал-лейтенант В. Н. Сергеев, временно исполняющий должность
 январь — 05 августа 1942 — генерал-лейтенант В. Н. Курдюмов
 июль 1943 — апрель 1944 — генерал-лейтенант В. Н. Курдюмов
 16 апреля 1944 — 09 июля 1945 — генерал-лейтенант Н. К. Клыков
 февраль 1946 — апрель 1948 — генерал-полковник  П. А. Белов
 20 апреля 1948 — 16 мая 1949 — генерал-полковник В. З. Романовский
 июль 1949 — июль 1952 — генерал-полковник  С. Г. Трофименко
 июль 1952 — апрель 1953 — генерал-лейтенант И. И. Бойков, временно исполняющий обязанности
 апрель — ноябрь 1953 — генерал-полковник  Н. П. Пухов
 ноябрь 1953 — апрель 1958 — генерал армии, с марта 1955 Маршал Советского Союза  А. И. Ерёменко
 апрель 1958 — июнь 1968 — генерал-полковник, с апреля 1962 генерал армии   И. А. Плиев
 июнь 1968 — октябрь 1970 — генерал-полковник  А. Т. Алтунин,
 октябрь 1970 — май 1976 — генерал-лейтенант танковых войск, с февраля 1971 генерал-полковник Д. И. Литовцев
 май 1976 — август 1979 — генерал-лейтенант танковых войск, с апреля 1977 генерал-полковник В. А. Беликов
 август 1979 — август 1980 — генерал-лейтенант, с октября 1979 генерал-полковник С. И. Постников
 ноябрь 1980 — август 1984 — генерал-полковник В. К. Мерецков
 август 1984 — сентябрь 1986 — генерал-лейтенант, с октября 1984 генерал-полковник В. В. Скоков
 сентябрь 1986 — июнь 1993 — генерал-лейтенант, с мая 1987 генерал-полковник Л. С. Шустко
 июнь 1993 — февраль 1995 — генерал-полковник А. Н. Митюхин
 февраль 1995 — июнь 1997 — генерал-полковник  А. В. Квашнин
 июль 1997 — май 2000 — генерал-полковник, с февраля 2000 генерал армии  В. Г. Казанцев
 май 2000 — декабрь 2002 — генерал-полковник  Г. Н. Трошев
 декабрь 2002 — июль 2004 — генерал-полковник, с декабря 2003 генерал армии В. А. Болдырев
 июль 2004 — май 2008 — генерал армии  А. И. Баранов
 май 2008 — январь 2010 — генерал-полковник С. А. Макаров
 январь — декабрь 2010 — генерал-полковник А. В. Галкин.

Члены Военного совета-начальники Политического управления округа 
 май — июнь 1918 — К. Я. Зедин, окрвоенком
 июнь — июль 1918 — Н. А. Анисимов, окрвоенком
 июль — сентябрь 1918 —   И. В. Сталин
 июль — сентябрь 1918 — С. К. Минин (2-й член Военного совета)
 апрель — август 1920 — Я. Весник, помощник командующего по политической части
 май 1921 — январь 1922 —    С. М. Будённый
 май 1921 — март 1922 — А. С. Бубнов (2-й член Военного совета)
 август 1921 — февраль 1925 — О. А. Саакян
 июнь 1924 — февраль 1925 — Н. И. Муралов (2-й член Военного совета)
 июль 1924 — март 1925 —  А. И. Микоян (3-й член Военного совета)
 февраль 1925 — июль 1927 — В. Г. Володин
 август 1927 — март 1928 — В. И. Мутных
 апрель 1928 — декабрь 1929 — П. А. Смирнов
 декабрь 1929 — сентябрь 1933 — С. Н. Кожевников
 сентябрь 1933 — июнь 1937 — армейский комиссар 2-го ранга (с 1935) Г. И. Векличев
 июнь — сентябрь 1937 — корпусной комиссар А. П. Прокофьев
 сентябрь — декабрь 1937 — корпусной комиссар К. Г. Сидоров
 декабрь 1937 — март 1938 — дивизионный комиссар К. Н. Зимин
 апрель 1939 — июнь 1941 — дивизионный комиссар И. П. Шекланов
 июнь 1941 — август 1941 — бригадный комиссар И. Д. Пинчук
 август — октябрь 1941 — корпусной комиссар А. Н. Мельников
 октябрь — декабрь 1941 — полковой комиссар И. Н. Кохов
 декабрь 1941 — август 1942 — корпусной комиссар П. К. Смирнов
 июль 1943 — февраль 1944 — генерал-майор П. К. Смирнов
 март 1944 — июль 1945 — генерал-лейтенант А. И. Запорожец
 февраль 1946 — июль 1947 — генерал-лейтенант А. И. Запорожец
 июль 1947 — февраль 1949 — генерал-майор С. М. Новиков
 февраль — июнь 1949 — генерал-майор Н. Г. Лебедев
 август 1949 — июль 1950 — генерал-майор Н. М. Александров
 июль 1950 — май 1953 — генерал-майор Н. Г. Лебедев
 ноябрь 1953 — сентябрь 1954 — генерал-майор И. Г. Деревянкин
 сентябрь 1954 — сентябрь 1957 — генерал-майор, с августа 1955 генерал-лейтенант К. Я. Остроглазов
 сентябрь 1957 — июнь 1960 — генерал-майор П. В. Вашура
 июнь 1960 — февраль 1966 — генерал-лейтенант Д. А. Иващенко
 февраль 1966 — май 1969 — генерал-лейтенант А. П. Дмитриев
 май 1969 — февраль 1975 — генерал-лейтенант В. Т. Дементьев
 апрель 1975 — март 1980 — генерал-майор, с октября 1976 генерал-лейтенант Н. И. Костенко
 май 1980 — январь 1984 — генерал-лейтенант Ф. К. Ищенко
 январь 1984 — май 1985 — генерал-майор, с октября 1984 генерал-лейтенант Е. М. Аунапу
 май 1985 — август 1987 — генерал-майор В. А. Кораблёв
 сентябрь 1987 — апрель 1990 — генерал-лейтенант Г. М. Донской
 апрель 1990 — август 1991 — генерал-майор В. И. Сеин

Начальники штаба — 1-е заместители командующего войсками округа 
 май — июль 1918 — А. Л. Носович
 апрель — август 1920 — А. Л. Антонович
 май — сентябрь 1921 — А. Н. Чернышов
 сентябрь — ноябрь 1921 — Н. К. Щёлоков
 ноябрь 1921 — ноябрь 1923 — А. М. Перемытов
 ноябрь 1923 — май 1924 — Б. Н. Кондратьев
 май 1924 — январь 1927 — М. И. Алафузо
 март 1927 — январь 1929 — И. Ф. Федько
 январь 1929 — март 1930 — Е. Н. Сергеев
 март 1930 — январь 1931 — А. И. Верховский
 15.12.1930 — 04.1932 — С. М. Белицкий
 март 1932 — июль 1936 — комдив (с 1935) П. И. Вакулич
 июль 1936 — август 1937 — С. П. Цветков
 август 1937 — август 1940 — полковник, с февраля 1938 — комбриг Д. Н. Никишов
 август 1940 — январь 1941 — генерал-майор  С. Г. Трофименко
 январь 1941 — июнь 1941 — генерал-лейтенант В. М. Злобин
 июль — октябрь 1941 — полковник А. И. Бармин
 июль — август 1942 — генерал-майор Н. Н. Биязи
 июль 1943 — май 1944 — генерал-майор А. И. Бармин
 май — июль 1944 — полковник В. И. Глушков, временно исполняющий обязанности
 июль 1944 — февраль 1945 — генерал-майор В. В. Панюхов
 февраль — июль 1945 — генерал-лейтенант П. К. Смирнов
 февраль 1946 — июль 1952 — генерал-лейтенант И. И. Бойков
 август — декабрь 1952 — генерал-майор В. А. Каширский, временно исполняющий обязанности
 декабрь 1952 — апрель 1953 — генерал-майор С. А. Иванов
 апрель — ноябрь 1953 — генерал-лейтенант Н. П. Сидельников
 ноябрь 1953 — сентябрь 1960 — генерал-лейтенант, с февраля 1958 генерал-полковник А. Г. Батюня
 сентябрь 1960 — май 1969 — генерал-майор, с мая 1966 генерал-лейтенант П. В. Степшин
 май 1969 — январь 1974 — генерал-майор, с апреля 1970 генерал-лейтенант П. А. Чунчузов
 февраль 1974 — май 1978 — генерал-майор, с апреля 1975 генерал-лейтенант И. В. Свиридов
 май 1978 — август 1981 — генерал-майор, с октября 1979 генерал-лейтенант Е. Е. Кондаков
 август 1981 — июль 1984 — генерал-лейтенант Г. А. Андресян
 июль 1984 — сентябрь 1986 — генерал-майор Г. П. Ревин
 сентябрь 1986 — август 1988 — генерал-лейтенант Г. А. Бессмертный
 сентябрь 1988 — январь 1990 — генерал-лейтенант В. П. Самсонов
 январь 1990 — февраль 1993 — генерал-лейтенант А. К. Чернышев
 февраль 1993 — декабрь 1997 — генерал-лейтенант В. Я. Потапов
 декабрь 1997 — август 1999 — генерал-лейтенант Б. И. Дюков
 август 1999 — март 2000 — генерал-полковник  А. И. Баранов
 март 2000 — апрель 2003 — генерал-лейтенант, с июня 2001 генерал-полковник  В. В. Булгаков
 апрель 2003 — ноябрь 2004 — генерал-лейтенант, с июня 2004 генерал-полковник А. Ф. Маслов
 ноябрь 2004 — декабрь 2006 — генерал-лейтенант, с июня 2006 генерал-полковник А. Н. Постников
 декабрь 2006 — декабрь 2007 — генерал-лейтенант  В. В. Герасимов
 март — май 2008 — генерал-полковник С. А. Макаров
 декабрь 2008 — апрель 2018 — генерал-лейтенант А. Н. Беспалов

Первые заместители командующего войсками округа 
 ноябрь — декабрь 1949 — генерал-лейтенант Ф. В. Камков
 декабрь 1949 — июль 1951 — генерал-лейтенант П. И. Ляпин
 июль 1951 — январь 1953 — генерал-полковник  К. А. Коротеев
 июнь 1955 — апрель 1958 — генерал-полковник   И. А. Плиев
 октябрь 1958 — май 1960 — генерал-лейтенант танковых войск  М. Ф. Панов
 май 1960 — апрель 1966 — генерал-лейтенант танковых войск  М. К. Шапошников
 июль 1966 — май 1968 — генерал-лейтенант танковых войск Г. И. Обатуров
 май 1968 — май 1970 — генерал-лейтенант танковых войск Г. С. Анищик
 май 1970 — декабрь 1975 — генерал-лейтенант И. Г. Быченко
 декабрь 1975 — сентябрь 1979 — генерал-лейтенант танковых войск В. И. Иванов
 сентябрь 1979—1981 — генерал-лейтенант В. В. Дубинин
 1981—1983 — генерал-лейтенант Д. И. Мокшанов
 1983—1985 — генерал-лейтенант танковых войск Л. С. Шустко
 1987—1988 — генерал-лейтенант И. Н. Строгов
 1994—1996 — генерал-лейтенант В. М. Чилиндин
 февраль 1996 — июль 1997 — генерал-лейтенант  В. Г. Казанцев
 1996—1997 — генерал-лейтенант К. Б. Пуликовский
 октябрь 2008 — декабрь 2008 — генерал-майор А. Н. Беспалов

Заместители командующего войсками округа по вооружению 
 1986—1989 генерал-майор  Л. И. Щербаков
 1989—1990 генерал-майор Е. И. Савкин
 1992—2002 генерал-лейтенант В. А. Недорезов

Заместители командующего войсками округа по тылу 
 1988—1990 генерал-лейтенант В. В. Живаев
 1996—? генерал-лейтенант П. И. Щербаков

Заместители командующего войсками округа по боевой подготовке 
 1974—1976 полковник Б. Я. Старосельский
 1985—1987 генерал-майор Л. И. Лешкашвили
 1990—1994 генерал-лейтенант С. А. Тодоров
 2005—2006 генерал-лейтенант Н. И. Егоров

Заместители командующего войсками округа по ГО (по ЧС) 
 1989—1991 генерал-лейтенант Магонов
 5 июня 1991 — 1 марта 1999 — генерал-майор А. А. Дорофеев (1992—1998 прикомандирован к Парламенту Республики Адыгея)
 1994—1995 — генерал-майор И. И. Дудьев
 1995—1996 — генерал-лейтенант С. А. Тодоров
 1996—1997 — генерал-лейтенант А. В. Наумов
 декабрь 1998 — март 2000 — генерал-лейтенант  В. В. Булгаков
 март 2000 — июль 2000 — генерал-лейтенант  В. Н. Боковиков
 февраль 2001 — сентябрь 2002 — генерал-лейтенант В. И. Молтенской
 март 2003 — июль 2004 — генерал-майор А. В. Белоусов
 февраль 2005 — август 2005 — генерал-майор А. И. Вербицкий
 август 2005 — октябрь 2006 — генерал-майор А. Н. Беспалов

Командование войсками Донского ВО

Командующие войсками Донского ВО 
 июль 1945 — февраль 1946 — генерал-полковник  П. А. Белов
 16 июня 1949 — декабрь 1951 — генерал-полковник  В. З. Романовский
 декабрь 1951 — ноябрь 1953 — генерал-полковник  Н. Д. Захватаев

Член Военного совета Донского ВО 
 июль 1945 — февраль 1946 — генерал-лейтенант А. И. Запорожец
 август 1949 — июль 1950 — генерал-майор Н. Г. Лебедев
 август 1950 — сентябрь 1953 — генерал-майор А. М. Катков

Начальник штаба Донского ВО 
 сентябрь 1945 — январь 1946 — генерал-лейтенант И. И. Бойков
 июль — август 1949 — полковник Г. Ф. Грушевский (врид)
 август 1949 — ноябрь 1953— генерал-лейтенант Н. И. Лямин
 ноябрь 1951 — ноябрь 1953 — генерал-лейтенант А. Г. Батюня

Командование войсками Кубанского ВО

Командующий войсками Кубанского ВО 
 31.07.1945—06.05.1946 — генерал-полковник  П. А. Курочкин

Член Военного совета Кубанского ВО 
 июль 1945 — май 1946 — генерал-майор В. М. Оленин

Начальник штаба Кубанского ВО 
 1945—1946 — генерал-майор А. Д. Гончаров

Командующий БТ и МВ Кубанского ВО 
 январь — июнь 1946 — генерал-майор А. В. Кондратьев.

Командование войсками Ставропольского ВО

Командующие войсками Ставропольского ВО 
 июль 1945 — февраль 1946 — генерал-лейтенант И. Т. Коровников
 март — май 1946 — генерал-лейтенант В. Ф. Яковлев (временно исполняющий обязанности)

Член Военного совета Ставропольского ВО 
 июль 1945 — май 1946 — генерал-майор П. С. Лебедев

Начальники штаба Ставропольского ВО 
 июль — декабрь 1945 — генерал-майор Н. П. Ковальчук
 январь — май 1946 — генерал-майор Н. А. Пичугин

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 Ставропольский военный округ//Военная энциклопедия в 8 томах. Том 7. — М.:Воениздат, 2000. — С.635.
 Северо-Кавказский военный округ//Военная энциклопедия в 8 томах. Том 7. — М.:Воениздат, 2000. — С.438—440.
 Донский военный округ//Военная энциклопедия в 8 томах. Том 3. — М.:Воениздат, 1996. — С.120.

Ссылки 
 Официальный сайт.
 Коды номерных знаков ТС ВС России.

Военные округа России в прошлом
Военные округа СССР
Северо-Кавказский военный округ